Bardorf ist der Familienname von 

 August Bardorf, Advokat und Abgeordneter in der Freien Stadt Frankfurt
 Johann Heinrich Bardorf (1796–1860), deutscher Lehrer und Politiker
Siehe auch:
 Baardorf
 Bahrdorf